Belenensi – abitanti di Belém (Alagoas)
Belenensi – abitanti di Belém (Paraíba)
Belenensi – abitanti di Belém de Maria
Belenensi – abitanti di Belém de São Francisco
Belenensi – abitanti di Belém do Piauí
Belenensi – abitanti di Belém
Belenensi – abitanti di Nova Belém
Belenensi – abitanti di Belém (Lisbona)